Маячная — топоним в России:
 Маячная (приток Бузана) — река в Астраханской области, приток Бузана.
 Маячная (приток Поперечной) — река в Алтайском крае.
 Маячная (река, Шумшу) — река на острове Шумшу.
 Маячная (река, Сахалин)

 Маячная — железнодорожная станция Оренбургского региона Южно-Уральской железной дороги. 
 Маячная — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Соль-Илецком районе Оренбургской области.